Obel steht für:

 Obel (Gash), ein Nebenfluss des Gash in Eritrea
 Obel Tower, ein Hochhaus in Belfast, Nordirland
 (10057) L’Obel, ein Asteroid des Hauptgürtels

Obel ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Obel (* 1980), dänische Popsängerin
 Matthias de L’Obel (auch: Lobelius; 1538–1616), flämischer Botaniker

Siehe auch:
 Till und Obel